El término Bonanza puede referirse a:

Geografía 
:
 Raiguero de Bonanza, pedanía de Orihuela, provincia de Alicante.
 Puerto Bonanza, es el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Andalucía (España).
 Roque de Bonanza, formación rocosa en la isla de El Hierro, Canarias (España).

:
 Bonanza, localidad en el estado de Colorado.
 Bonanza, lugar en el estado de Georgia.
 Bonanza, localidad en el estado de Oregón.

:
 Bonanza, municipio de la Región Autónoma del Atlántico Norte.
 Aeropuerto Bonanza, aeropuerto de Nicaragua, en el municipio de Bonanza.

Historia 
 Bronce de Bonanza, tabla escrita de época romana encontrada en el sur de la península ibérica.
 Marquesado de Bonanza, título nobiliario español.

Otros usos 
 Bonanza, serie de televisión norteamericana ambientada en el oeste.
 Beechcraft Bonanza, modelo de avioneta monomotor fabricada por Beechcraft.
 Bonanza, agrupación folclórica de Bolivia.
 Bonanza Gift Store, tienda de regalos en Las Vegas.
 Bonanza económica , término usado en historia económica para denominar el auge de materias primas, como la bonanza petrolera.